Джемаа:

 Джемаа, Иссам — футболист сборной Туниса и клуба «Аль-Кувейт».
 Джемаа Исламия — радикальная исламистская организация в Юго-Восточной Азии.